«Снег в Аржантёе» () — картина французского художника Клода Моне.

Это самая крупная из серии не менее чем восемнадцати работ Моне, изображающих его родную коммуну Аржантёй, когда она находилась под снежным покровом зимой 1874—1875 годов. Большинство картин этой серии были написаны недалеко от дома на бульваре Сен-Дени (ныне бульвар Карла Маркса, 21), в который Моне и его семья только что переехали. На этой конкретной картине изображён вид бульвара Сен-Дени в направлении перекрёстка с улицей де ла Вуа-де-Бан.

В декабре 1879 года картина была приобретена у Моне коллекционером Теодором Дюре, после чего сменила нескольких владельцев. В настоящее время находится в коллекции Лондонской национальной галереи.

Примечания

Ссылки 
 Snow Scene at Argenteuil

Картины Клода Моне
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Франция в живописи
Зима в живописи